Храпли́вий — українське прізвище.

Заліщицький рід Храпливих:
 Храпливий Андрій — доктор наук, фізик українського походження з компанії «Alcatel-Lucent Bell Labs».
 Храпливий Євген Васильович (1898–1949) — український громадський діяч, агроном і кооператор.
 Храпливий Зіновій Васильович (1904–1983) — український фізик. Брат Євгена Храпливого.
 Анна Храплива — одна з перших українок, які пішли добровольцями до Канадського жіночого армійського корпусу, кавалер ордена Британської імперії.
 Храплива Леся Євгенівна — українська письменниця, пластова діячка і педагог на еміграції. Дочка Євгена Храпливого.

Українські прізвища